

Toponymie

 Nowy Dworek est un village de la voïvodie de Mazovie.
 Nowy Dworek est un village de la voïvodie de Lubusz.